Ras sau RAS se poate referi fi:

 Republica Africa de Sud, țară din sudul Africii
 Regional Air Services, companie de taxi aerian privat din România
 Mont-ras, localitate în Spania în comunitatea Catalonia
 Ras Al-Khaimah, emirat care face parte din Emiratele Arabe Unite
 Ras Kamboni, oraș din Somalia
 Ras El Oued, oraș din Algeria
 Ras (cetate), cetatea medievală Ras
 Ras (parohie), parohia medievală Ras sau Raska

Vezi și 
 Râs (dezambiguizare)